Wisse steht für

 Ruth R. Wisse (* 1936), Autorin und Professorin für jüdische Literatur
 (4295) Wisse, ein Asteroid des Hauptgürtels
 ein niederländisches Volumenmaß, siehe Wisse (Einheit)